Джакарра Гвениша Винчестер (, род. ) — американская спортсменка, борец вольного стиля, чемпионка мира 2019 года, чемпион и призёр Панамерики, участница Олимпийских игр в Токио.

Биография 
С 2014 года принимает участие в международных соревнованиях по борьбе.

В сентябре 2018 года она стала пятой на чемпионате мира в Будапеште в весовой категории до 55 кг. 

В 2019 году в Буэнос-Айресе она стала третьей в весовой категории до 57 кг и завоевала бронзовую медаль Панамериканского чемпионата. Это лучшее достижение в карьере американской спортсменки.

На предолимпийском чемпионате мира в Казахстане в 2019 году в весовой категории до 55 кг, Джакарра завоевала золотую медаль став чемпионкой мира.

Проживает в Колорадо-Спрингс, тренируется в клубе «Титан Меркьюри». Получила образование в школе Сан-Лоренсо и колледже Миссури-Вэлли.

На Олимпиаде 2020 года в схватке за бронзовую медаль уступила представительнице Белоруссии Ванессе Колодинской и заняла итоговое 5 место.

Основные результаты

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на usawmembership.com

Борцы по алфавиту
Борцы США
Чемпионки мира по женской борьбе
Чемпионки США по женской борьбе
Борцы на летних Олимпийских играх 2020 года
Чемпионы Панамерики по борьбе